Минамото-но Тору, (; 822 — 21 сентября 895) — японский поэт и государственный деятель из клана Сана Гэндзи; внук императора Сага. Его иногда упоминают как прототип Хикару Гэндзи в японской классической повести «Гэндзи моногатари». У него был титул Кавара-но Садайдзин (Государственный министр из Кавары), под которым его танка было включено в антологию Хякунин иссю:

Примечания

Ссылки 
 Минамото-но Тору в Викитеке
  «Хякунин иссю». Танка № 13 (на сайте virginia.edu)

Тору
Японские поэты
Персоналии периода Хэйан